W Rumunii
 Boteni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Boteni
 Boteni – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Sinești
 Boteni – wieś w okręgu Kluż, w gminie Mociu